Наталья Фролова:
 Фролова, Наталья Викторовна (псевдоним: Таша Строгая; род. 1974) — российский художник-модельер, телеведущая.
 Фролова, Наталья Николаевна (род. 1989) — российская волейболистка.
 Фролова, Наталья Сергеевна (род. 1948) — учёный-геолог.